

Film

Burglar Bill – cortometraggio del 1905 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Burglar Bill – cortometraggio del 1916 diretto da Alfonse Frenguelli e Lewis Gilbert